В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Tucson 1973, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1973, Керрі Мелвілл здобула титул, у фіналі перемігши Ненсі Гюнтер 6-3, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Маргарет Корт (2-ге коло)
  Керрі Мелвілл (Переможниця)
  Розмарі Казалс (чвертьфінал)
  Ненсі Гюнтер (фінал)

 Джанет Ньюберрі (чвертьфінал)
 Відсутня
 Валері Зігенфусс (півфінал)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Tucson